Бхеда может означать:

 Бхеда (индуизм) - термин, использующийся в кашмирском шиваизме.

 Рассказ Сергея Лукьяненко.